Чемпіонат Боснії і Герцеговини з футболу 2017—2018 — 24-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Боснії і Герцеговини. Чемпіонат стартував 23 липня 2017 і фінішував 20 травня 2018. Титул чемпіона за тур до закінчення чемпіонату здобув Зриньські.

Клуби

Перший раунд 

 

 

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

 

 

 

Позначення:

Результати

Раунд за виживання 

   
      

Позначення:

Результати

Лідери чемпіонату

Статистика

Хет-трики

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Офіційний сайт
 Чемпіонат Боснії і Герцеговини на soccerway 

2017—2018
Босніїя і Герцеговина
Босніїя і Герцеговина
2017 у спорті Боснії та Герцеговини
2018 у спорті Боснії та Герцеговини